Guadeloupe est la francisation du toponyme espagnol « Guadalupe ». Il peut faire référence à :
 la Guadeloupe, un ensemble d'archipels et d'îles des Petites Antilles constituant une région d'outre-mer française ;
 la Guadeloupe est une île double (deux îles en fait, Grande-Terre et Basse-Terre séparées par un bras de mer, appelé la Rivière Salée) des Petites Antilles, la plus grande de la région d'outre-mer française qui porte également son toponyme ;
 La Guadeloupe, une ville francophone du Canada au Québec, située en Chaudière-Appalaches à proximité de Thetford Mines.

Voir aussi